Christian Güldencrone er navnet på flere personer:

 Christian Güldencrone (stiftamtmand) (1676-1746) – dansk lensbaron, stiftamtmand og gehejmeråd
 Christian Güldencrone (amtsforvalter) (1803-1875) – dansk baron, amtsforvalter og kammerherre (Christian Frederik Güldencrone)
 Christian Güldencrone (officer) (1837-1902) dansk baron, officer og kammerherre.